Il doppio  dello  SAT Bangkok Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Josh Goodall e Joseph Sirianni hanno battuto in finale Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
 Prakash Amritraj /  Rajeev Ram (quarti di finale)

 Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (finale)
 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SAT Bangkok Open 2009